Иван Августович Бартц (Барц, , , Штаргард, Померания — , Берлин) — немецкий композитор, органист и хормейстер.

Музыкальное образование получил в Лейпцигской консерватории (1864—1865) под руководством Морица Гауптмана и Карла Рейнеке.

В 1868 году переехал в Москву. В 1872 году назначен органистом в лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Москве. Жил при церкви, при Петропавловской женской гимназии, по адресу Космодамианский переулок (ныне Старосадский), дом 7 кв. 1. В 1874—1877 годах был дирижером московского певческого общества «Liedertafel», а с 1892 года руководил местным Männergesang-Verein’ом.

В 1913 году Иван Августович Бартц ознакомил русского органиста Бориса Леонидовича Сабанеева с органом фирмы «Эберхард Фридрих Валькер» в лютеранской церкви Святых Петра и Павла, в которой он служил, и Сабанеев написал об органе свой восторженный отзыв.

Из его сочинений исполнялись:
 «Евангелический реквием» ()
 «Отче наш» ()
 «Фельдфебель» (), опера
 «Смерть Рольфа Краке» (), сюита для оркестра
 «Небесный вестник» (), оратория
Были изданы: три сонаты для фортепьяно, соната для скрипки (oр. 22), 12 мотетов и др.

Ссылки 
 YouTube.Com: Johannes Bartz «Frühling» Op. 33/2

Примечания 

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Персоналии:Лютеранство в России
Духовные композиторы